Каміла Джорджі була чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру. 

Коко Вандевей виграла титул, у фіналі перемігши Крістіну Младенович з рахунком 7–5, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Александра Крунич (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)
  Одзакі Ріса (кваліфікувалася)
  Вікторія Голубич (кваліфікувалася)
  Ірина Хромачова (кваліфікаційний матч)  Олександра Панова (1 коло)  Уршуля Радванська (1 коло)  Дженніфер Брейді (1 коло)  Амра Садікович (кваліфікаційний матч)  Мію Като (1 коло)  Ана Богдан (кваліфікаційний матч)  Елізе Мартенс (кваліфікувалася)
  Барбора Крейчикова (1 коло)''
}}

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  '''Александра Крунич

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Ricoh Open, жінки, одиночний розряд
2016